Slovenien deltog första gången som självständig nation vid olympiska vinterspelen 1992 i Albertville och de har medverkat i alla olympiska spel sedan dess. Före 1992 tävlade de slovenska idrottarna först för Österrike (1912) och därefter för Jugoslavien (mellan 1920 och 1988).

Slovenien har totalt vunnit 52 medaljer (28 sommar och 24 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor